Elisa Penna (1995) – cestista italiana
 Elisa Penna (1930-2009) – giornalista e fumettista italiana